Wadstein är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Elis Wadstein (1861–1942), svensk språkforskare
 Emil Wadstein (1863–1943), svensk läkare
 Ernst Wadstein (1849–1924), svensk skolman
 Margareta Wadstein (1945–2004), svensk ämbetsman